Музе́й А. А. Ахматовой — музеи, посвящённый жизни и деятельности поэтессы Анны Андреевны Ахматовой.

Музеи 

 Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме — в Санкт-Петербурге, на Набережной реки Фонтанки в одном здании с музеем Музыки.
 Музей «Анна Ахматова. Серебряный век» — в Санкт-Петербурге, на Автовской улице.
 Музейная экспозиция «Анна Ахматова. Царское Село» — в городе Пушкин (Царское село), административно входящем в состав Санкт-Петербурга.
 Литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой (Хмельницкая область) — в селе Слободка-Шелеховская Деражнянского района Хмельницкой области Украины.
 Мангалочий дворик — небольшой камерный клуб-музей Анны Ахматовой в Ташкенте, Узбекистан, созданный усилиями энтузиастов.

См. также 	
Музей-квартира Льва Гумилёва, сына Анны Ахматовой, в Санкт-Петербурге.	
Бежецкий литературно-мемориальный и краеведческий музей — музей в городе Бежецке Тверской области, значительная часть экспозиции которого посвящена Анне Ахматовой и Николаю Гумилёву.